A 14-a ediție a Campionatului European de Atletism în sală s-a desfășurat între 5 și 6 martie 1983 la Budapesta, Ungaria. Au participat 259 de sportivi din 24 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Sportcsárnok din Budapesta. Aceasta a fost inaugurată în anul 1982.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
Șase atleți au reprezentat România.

 Maria Radu – 1500 m - locul 2
 Petru Drăgoescu – 800 m - locul 4
 Doina Melinte – 800 m - locul 4
 Gina Ghioroaie – lungime - locul 4
 Mihaela Loghin – greutate - locul 4
 Eugen-Cristian Popescu – înălțime - locul 7

Note

Legături externe 
  Budapest European Indoor Championships la Asociația Europeană de Atletism
  1983 European Indoor la athleticspodium.com

Atletism
1983
Sport în Budapesta
atletism